Il doppio del torneo di tennis Internazionali Femminili di Tennis di Brescia 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Corinna Dentoni e Diāna Marcinkēviča che hanno battuto in finale Tereza Mrdeža e Maša Zec Peškirič 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Malou Ejdesgaard /  Maria João Koehler (semifinali)
 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (quarti di finale)

 Magda Linette /  Adriana Pérez (quarti di finale)
 Katarzyna Piter /  Romana Caroline Tabak (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Tennis di Brescia 2012